Jobbkéz-szabály (elektrodinamika)
Jobbkéz-szabály (Kresz)
Jobbkéz-szabály (geometria)
Jobbkéz-szabály (mechanika)